«Nothing Personal» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Nothing Personal ("Nada personal") (1980), película  dirigida por George Bloomfield.
 Nothing Personal ("Nada personal") (1995), película dirigida por Thaddeus O'Sullivan.
 Nothing Personal (2007), película rusa.
 Nothing Personal ("Nada personal") (2009), película dirigida por Urszula Antoniak.

Música 
 Nothing Personal (2009), álbum del grupo de pop punk All Time Low.